Cratere South – cratere lunare
 Cratere South – cratere su Marte